Hajssyn (; , ) ist eine Stadt im Osten der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 26.000 Einwohnern (2020) und ist Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons Hajssyn.

Geografische Lage 
Hajssyn liegt auf einer Höhe von  knapp 82 km südöstlich von Winnyzja am Ufer der Sob (), einem 125 km langen, linken Nebenfluss des Südlichen Bugs. Zur Stadtratsgemeinde zählt neben der eigentlichen Stadt auch die nordwestlich der Stadt gelegene Siedlung Mlynky (). Durch Hajssyn verläuft die Fernstraße M 12/ E 50.

Geschichte 
Die erstmals 1600 schriftlich erwähnte Ortschaft hatte 1629 822 Einwohner. Sie erhielt 1744 das Magdeburger Stadtrecht und lag zunächst in der polnischen Woiwodschaft Bracław. Im Zuge der dritten polnischen Teilung wurde Hajssyn 1795 ein Teil des Russischen Reiches und gehörte dort zum Gouvernement Podolien.

Nach dem Russischen Bürgerkrieg kam die Stadt zur Ukrainischen SSR innerhalb der Sowjetunion. Von 1975 bis 1979 lag bei Hajssyn die „DDR-Baustelle“ an der Druschba-Trasse. Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ist die Stadt ein Teil der unabhängigen Ukraine.

Persönlichkeiten 
Der Graphiker und Kunstprofessor Andrij Tschebykin kam 1946 in Hajssyn zur Welt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ersterwähnung 1600
Rajon Hajssyn